een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz, zie Dao (Capiz)
 een rivier in Portugal, zie Dão
 een freguesia in Portugal, zie Santa Comba Dão (freguesia)
 een stad in Portugal, zie Santa Comba Dão
 een wijnstreek in Portugal, zie Dão wijnstreek
 een volk in Vietnam, zie Dao (volk)
 een taal, zie Dao (taal)
 de afkorting voor Data Access Object
 een Chinees type zwaard, zie Dao (wapen)
 een concept uit de Chinese filosofie, zie Tao (filosofie)
 een korte film uit 2008, zie Dao (film)
 een decentralized autonomous organization of een organisatie die zelfsturend is aan de hand van een set regels gecodeerd met smart contracts